Andrews McMeel Publishing est une maison d'édition américaine fondée en 1975 sous le nom Andrews, McMeel and Parker qui s'est également appelée Andrews and McMeel de 1986 à 1997. Basée à Kansas City, elle appartient au groupe . Elle publie des livres, des calendriers et des jouets.

Maison d'édition ayant son siège aux États-Unis
Entreprise fondée en 1975
Maison d'édition de comics
Entreprise ayant son siège à Kansas City (Missouri)